Hinterwiesengraben ist ein Gewässername:

 Hinterwiesengraben (Eiter), linker Oberlauf der Eiter (zur Weser) und rechter Abzweig des Hauptkanals (zur Eiter) nahe bei Bruchhausen-Vilsen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Hinterwiesengraben (Fischwasser), rechter Oberlauf des Fischwassers (zum Erbesbach, zur Gersprenz) bei Gundernhausen, Gemeinde Roßdorf, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Hinterwiesengraben (Mühlgraben), linker Oberlauf des Mühlgrabens (zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) bis zum Mühlweiher beim Hardhof, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hinterwiesengraben (Scharbach), linker Zufluss des Scharbachs (zum Hammelbach, zum Ulfenbach) in Scharbach, Gemeinde Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Hinterwiesengraben (Scheine), linker Zufluss der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) an der Kläranlage von Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Hinterwiesgraben